Luxemburgo puede referirse a:

Geografía

En el Gran Ducado de Luxemburgo 
 Ciudad de Luxemburgo, capital del mismo;
 Cantón de Luxemburgo;
 Distrito de Luxemburgo.

En Bélgica 
 La provincia de Luxemburgo.

En Francia 
 Comuna de Bouy-Luxembourg en Champaña-Ardenas.

Construcciones 
 El Aeropuerto de Luxemburgo;
 Palacio del Luxemburgo, en París, sede del Senado de Francia;
 Jardín de Luxemburgo, de París.
Museo de Luxemburgo, de París

Personas 
 Vanderlei Luxemburgo, entrenador brasileño de fútbol;
 Dinastía Luxemburgo, familia noble alemana que durante un tiempo ocupó el trono imperial del Sacro Imperio;
 Rosa Luxemburgo, teórica marxista de origen polaco, filósofa, política y revolucionaria.